«My Head & My Heart» () — песня американской певицы Эйвы Макс, выпущенная 19 ноября 2020 года лейблом Atlantic Records. Она была включена в цифровое переиздание дебютного студийного альбома Макс Heaven & Hell (2020). Он интерполирует песню 2000 года «Around the World (La La La La La)» группы ATC, которая в свою очередь является кавером на композицию 1998 года «Песенка» группы Руки Вверх!. Песня получила в целом положительные отзывы музыкальных критиков, которые высоко оценили постановку. Песня достигла 45-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и 18-го места в UK Singles Chart. Он сертифицирован как платиновый в трех странах и как золотой в четырех странах.

История
Во время пандемии COVID-19 Макс хотела написать песню, которая позволила бы людям танцевать, находясь дома. Разработка «My Head & My Heart» происходила с сентября по ноябрь 2020 года. Это первый сингл, выпущенный эксклюзивно из цифрового переиздания дебютного студийного альбома Макс Heaven & Hell (2020).

Трек-лист

Digital download / streaming – Jonas Blue remix
 "My Head & My Heart" (Jonas Blue Remix) 2:59

Digital download / streaming – Kastra remix
 "My Head & My Heart" (Kastra Remix) 2:58

Digital download / streaming – Acoustic
 "My Head & My Heart" (Acoustic) 3:11

Digital download / streaming – Claptone remix
 "My Head & My Heart (Claptone Remix) 3:02

Персонал
 Эйва Макс ― вокал, написание песни
 Cirkut ― написание песни, производство, звукорежиссер, инструменталист, программирование
 Томас Эриксен ― написание песни, производство
 Джонас Блу ― производство
 Мэдисон Лав ― написание песни
 Алексей Потехин ― написание песни
 Сергей Жуков — написание песни
 Тия Скола ― написание песни
 Джон Хейнс ― звукорежиссер
 Крис Герингер ― звукорежиссер
 Сербан Генеа ― микширование

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

Песни Эйвы Макс
Синглы Atlantic Records